Rue de l'Égalité peut faire référence à:
 Rue de l'Égalité à Bruxelles
 Rue de l'Égalité à Paris